

Nom de famille 
 Aldo Fabrizi (1905-1990), acteur, scénariste et réalisateur italien.
 Antonio Maria Fabrizi (1595-1649) est un peintre italien.
 Elena Fabrizi (1915-1993), actrice de cinéma et de télévision et personnalité de la télévision.
 Franco Fabrizi (1926-1995), acteur italien.
 Nicola Fabrizi (1804-1885), militaire, patriote et homme politique italien.
 Valeria Fabrizi (1936- ), actrice, chanteuse et personnalité de télévision italienne.

Patronyme italien